Runyan ist der Familienname folgender Personen:

 Jon Runyan (* 1973), US-amerikanischer Footballspieler und Politiker
 Marla Runyan (* 1969), sehbehinderte US-amerikanische Langstreckenläuferin
 Pablo Runyan (1925–2002), panamaischer Maler und Autor
 Paul Runyan (1908–2002), US-amerikanischer Golfspieler
 Sean Runyan (* 1974), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tygh Runyan (* 1976), kanadischer Schauspieler und Musiker

Siehe auch:
 Runyon

en:Runyan